

Geografia
Canada
 Capilano – fiume della Columbia Britannica
 Lago Capilano – lago della Columbia Britannica
 Capilano – quartiere di Edmonton (Alberta)

Persone
 Joe Capilano – capo del popolo di nativi degli Squamish